Manasés es un nombre que puede hacer referencia a los siguientes personajes bíblicos:

 Manasés (hijo de José), líder de una de las Tribus de Israel con territorio propio.
 Manasés de Judá, rey de Judá, 697-642 a.C.
 Manasés, sumo sacerdote de Israel, del 

El nombre Manases en la ficción.
 Manases Iracheta el personaje protagonista del próximo videojuego Love's on Air

También es el apellido del cronista bizantino:
 Constantino Manasés